Вендиго:

 Вендиго — злой дух, персонаж фольклора североамериканских индейцев.
 «Вендиго» — повесть британского писателя Элджернона Блэквуда.
 Вендиго — вымышленная раса монстров, появляющаяся в комиксах издательства Marvel Comics.
 «Вендиго» — эпизод сериала «Сверхъестественное».
  — американский фильм ужасов 2001 года режиссёра Ларри Фессендена с участием Патриши Кларксон и Джейка Уэбера.

См. также 
 Vertigo